Il singolare del torneo di tennis Challenger of Dallas 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jeff Morrison che ha battuto in finale Martin Verkerk 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Cecil Mamiit (quarti di finale)
 Chris Woodruff (semifinali)
 Hugo Armando (quarti di finale)
 Vince Spadea (semifinali)

 Edgardo Massa (primo turno)
 Ricardo Mello (quarti di finale)
 Paul Goldstein (primo turno)
 Daniel Melo (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Challenger of Dallas 2002